A Jézus szó utalhat:

 Jézusra, az Újszövetség és a kereszténység központi személyiségére
 az 1979-es Jézus című filmre
 a South Park rajzfilmsorozat Jézus nevű szereplőjére, aki saját talk showjának, a „Jézus és a haverok”-nak a műsorvezetője 
 a Jésus nevű francia papírméretszabványra

Kapcsolódó szócikkek 
 Jézus-mozgalom
 Jesus (egyértelműsítő lap)